Matvere ist der Familienname folgender Personen:

 Ain Matvere (1967–2018), estnischer Badmintonspieler
 Marko Matvere (* 1968), estnischer Schauspieler und Sänger